In aritmetica modulare, un generatore modulo  o radice primitiva modulo  (o semplicemente generatore) è un numero intero le cui potenze modulo  sono congruenti con i numeri coprimi ad . 

Se  è un intero, i numeri coprimi ad , considerati modulo , costituiscono un gruppo rispetto all'operazione di moltiplicazione; esso viene generalmente indicato con  oppure . Esso è un gruppo ciclico se e solo se  è uguale a , ,  o  per un numero primo dispari  e . Un generatore di questo gruppo ciclico è chiamato anche elemento primitivo di .

Si consideri per esempio . Gli elementi di

 

sono le classi di congruenza di , , , ,  e . 

Si ha che  è un generatore modulo , perché 32 = 9, 33 = 13, 34 = 11, 35 = 5 e 36 = 1 (modulo 14). L'unica altra radice primitiva modulo  è .

I generatori modulo  rivestono un'importanza considerevole in crittografia.

Trovare i generatori

Di seguito vi è una tabella che contiene i più piccoli generatori per diversi valori di :

Non è nota nessuna formula generale ragionevolmente semplice per determinare i generatori modulo . Vi sono però dei metodi per individuare un generatore che sono più veloci della semplice verifica per tentativi di tutti i candidati. Se l'ordine moltiplicativo di un numero  modulo  è uguale all'ordine di , cioè a , dove  è la funzione phi di Eulero, allora  è un generatore. Si può utilizzare il seguente test per i generatori: calcolare . Quindi determinare i diversi fattori primi di , siano . Ora, per ogni elemento  di , calcolare

usando il rapido algoritmo di esponenziazione mediante elevamento al quadrato. Non appena si trova un numero  per il quale questi  risultati sono tutti diversi da , allora  è un generatore.

Il numero di generatori modulo , se ne esistono, è uguale a  dal momento che, in generale, un gruppo ciclico di  elementi possiede  generatori.

A volte si può essere interessati ai generatori piccoli. Al riguardo sono stati dimostrati i seguenti risultati:

per ogni  esistono delle costanti positive  e  tali che, per ogni primo , esiste un generatore modulo  minore di ;

se l'ipotesi di Riemann generalizzata è vera, allora, per ogni numero primo , esiste un generatore modulo  minore di .

Dimostrazione dell'esistenza di un generatore modulo pk, p dispari 

La dimostrazione dell'esistenza del generatore procede dapprima provando che essa esiste per ogni numero primo , poi dimostrando che, se  è una radice primitiva di , allora o  o  è una radice primitiva di , e che questa è poi radice primitiva anche di ogni potenza successiva di . Infatti, sia  una radice primitiva modulo . Allora, per definizione di radice primitiva

e  è il più piccolo esponente per cui ciò avviene. Poiché , l'ordine moltiplicativo di  modulo  divide , ed è multiplo di , e quindi può essere solamente  o lo stesso . In quest'ultimo caso  è una radice primitiva modulo ; altrimenti, sviluppiamo con la formula del binomio di Newton

che non può essere , perché altrimenti  dividerebbe , il che è assurdo, e quindi l'ordine di  non è , e deve essere , cioè abbiamo trovato una radice primitiva modulo .

Per dimostrare la proposizione per , con , si procede per induzione: supponiamo che  sia una radice primitiva per tutti i  con . In particolare

ovvero

per un qualche . Questa relazione vale anche modulo ; inoltre l'ordine di  modulo  deve essere un multiplo di , perché ha quest'ordine modulo . Quindi, poiché , l'ordine può essere solo  o ; in particolare,  è una radice primitiva se il suo ordine è il secondo di questi valori. Se  è un primo dispari

Questa quantità è uguale a  se e solo se  è divisibile per ; tuttavia, se lo fosse, si avrebbe

contro l'ipotesi che l'ordine di  modulo  sia . Questo è assurdo, e quindi l'ordine di  modulo  è esattamente , e  è una radice primitiva modulo . Per induzione questo è valido per ogni .

L'estensione ai numeri nella forma  segue immediatamente, perché il gruppo moltiplicativo di questo anello contiene lo stesso numero di elementi di quello dell'anello di  elementi, ed esiste una corrispondenza biunivoca che conserva le operazioni (ossia un isomorfismo) tra questi due gruppi.

Funzioni simmetriche delle radici primitive modulo p 

Indicando con  il generatore di  allora, per quanto precedentemente esposto, tutte le radici primitive modulo  si potranno esprimere come  dove  .

Gauss nelle Disquisitiones Arithmeticae dimostrò agli articoli 80 ed 81 il valore (modulo  primo) della somma delle radici primitive di  e del loro prodotto.

Esse valgono:
  dove  primo diverso da .(Art.80, DA)
  per qualsiasi  primo,  è la funzione di Möbius. Ovviamente Gauss descrisse la funzione di Möbius, che non era stata ancora formalizzata al suo tempo, in maniera equivalente. (Art.81, DA) 
La seconda identità si può estendere considerando tutti gli elementi di ordine , con  divisore di . Sia  un elemento di  di ordine , allora tutti gli elementi di ordine d saranno del tipo  con  e quindi saranno in numero . La loro somma vale

Tramite tale formula possiamo calcolare la somma delle potenze -esime delle radici primitive. Supponiamo che  sia tale che  allora tale elevamento a potenza  manda l'insieme delle radici primitive in sé stesso e pertanto

Ora consideriamo un  che divida interamente , se  è radice primitiva (e quindi ha ordine ), l'elemento  avrà ordine uguale a  quindi l'insieme delle radici primitive (ossia l'insieme degli elementi di ordine ) viene mandato nell'insieme degli elementi di ordine  che ha cardinalità . Tale funzione è iniettiva se e solo se  mentre negli altri casi si assiste ad una "restrizione" delle radici primitive, nel senso che  radici primitive vengono mandate nello stesso elemento di ordine . Tale funzione è suriettiva, detto ciò per calcolare

basta calcolare la sommatoria degli elementi di ordine  e moltiplicare tale valore per l'"indice di restrizione" . Quindi

Sia ora  dove , quindi  e  pertanto al posto di applicare direttamente la potenza  alle radici primitive, prima applichiamo la potenza  e poi, agli elementi ottenuti, la potenza . La potenza  manda le radici primitive in sé stesse, la potenza  le fa "restringere" in un sottordine e pertanto, indicando   in luogo di  otteniamo: 

Tali formule si rivelano utili per calcolare le varie funzioni simmetriche delle radici primitive, tramite i teoremi newtoniani riusciamo facilmente nell'impresa. Supponiamo di voler calcolare il valore della sommatoria del prodotto delle radici primitive prese due a due, allora tramite i teoremi newtoniani otteniamo che: 

Considerando ora il polinomio monico delle radici primitive modulo  (primo e diverso da ) esso sarà di grado :

Si dimostra che valgono le relazioni . Infatti se  è una radice primitiva allora anche  lo è, e tali radici sono distinte per  diverso da . Valutando i polinomi in queste radici otteniamo:

(1)   

(2)   

moltiplicando la (2) per  otteniamo:

(2)   Sottraendo la (1) alla (2') otteniamo:

(3) 

In particolare il termine  vale  dove p diverso da tre, pertanto per qualsiasi  primo e maggiore di  si ha che  è pari e quindi . Sostituendo tale valore nella (3) otteniamo che l'equazione ha, quindi, grado  e della quale due radici sono  e ; considerando le altre radici primitive a due a due, l'una l'inverso dell'altra, otteniamo sempre la stessa equazione (3) e quindi, in sintesi, la (3) si annulla per tutte le  radici primitive ed ha grado . Ma allora è identicamente nulla e quindi .

Allora in base alle considerazioni precedenti sappiamo:

Riportiamo alcuni esempi di tali polinomi:
  (per questo non si può impiegare l'Art.80 di Gauss, ma si è solo verificato "a mano")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vede che tali polinomi altro non sono che i polinomi ciclotomici  dove  con   numero primo.

Laddove nel polinomio si assiste ad un "passo" costante tra gli esponenti di  (per esempio per  il passo degli esponenti è , come succede anche per ) e nominando  il valore di tale "passo", allora in tali moduli l'insieme delle radici primitive è quozientabile tramite il gruppo delle radici -esime dell'unità, e vale il viceversa.

In particolare se  è un numero primo di Fermat allora il polinomio delle sue radici primitive sarà:

Infatti se  è un primo di Fermat esso è del tipo  ed il numero delle radici primitive sarà

tale sarà anche il grado del polinomio delle radici primitive. Per il piccolo teorema di Fermat l'equazione che ha per radici tutti degli elementi di  è

dove il primo polinomio si annulla solo e solamente per i residui quadratici modulo . Criterio di Eulero. Poiché le radici primitive non sono residui quadratici, il polinomio delle radici primitive deve fattorizzare il secondo polinomio. Quest'ultimo è monico e di grado , cioè ha lo stesso grado del polinomo cercato: pertanto lo è.

Se  è un numero primo sicuro maggiore di , ossia se  dove  è un primo di Sophie Germain maggiore di , il polinomio delle radici primitive ha coefficienti di valori alternativamente  e . Infatti in tal caso si ha che la cardinalità di  è  e pertanto gli elementi di  possono avere ordine solo di . Per l'ordine  abbiamo solo l'elemento , mentre per l'ordine  abbiamo solo l'elemento . Gli elementi di ordine  sono equinumerosi agli elementi di ordine , infatti . Sia  un elemento di ordine  allora, poiché  è coprimo con , l'elemento  ha ordine pari al minimo comune multiplo tra l'ordine di  (che è ) e quello di  (che è ). In sintesi per ogni elemento  di ordine  abbiamo che l'elemento  ha ordine .

Sia il polinomio delle radici di ordine  il seguente:

ma allora il polinomio delle radici di ordine  (radici primitive) sarà:

in quanto ogni coefficiente di  è somma di prodotti di  radici opposte a quelle di , quindi il segno dipende dalla parità di  .

Per quanto appena affermato, proponiamoci di determinare il polinomio delle radici di ordine   al fine di determinare quello di ordine . Sia  un elemento di ordine  allora tutti gli altri elementi di pari ordine si esprimeranno come  con  e , ricordiamo, è numero primo maggiore di . Esse saranno pertanto  e se ad esse aggiungiamo l'elemento  allora sappiamo che esse sono le radici dell'equazione

che sappiamo fattorizzare in:

è immediato rilevare che

e per quanto detto prima otteniamo:

che è il polinomio delle radici primitive.

Note

Bibliografia 
 Tom M. Apostol (1976): Introduction to Analytic Number Theory, Springer-Verlag, New York. ISBN 0-387-90163-9 (Capitolo 10).

Voci correlate
Congettura di Artin

Aritmetica modulare